Камберуэлл или  Камбервелл

 Камберуэлл (Camberwell) — район Лондона, Англия.

Камберуэлл (Camberwell) может также относиться к:
 Камберуэлл (Camberwell, New South Wales, Australia) — деревня в Австралии 
 Камберуэлл, Виктория (Camberwell, Victoria), Australia) — пригород Мельбурна, Австралия 
 Камберуэлл (Metropolitan Borough of Camberwell, London, England)  — Лондонский боро, существовавший до 1965 года.
 Камберуэлл (Camberwell (EP)), by Basement Jaxx